El Tubo puede referirse a:

 El Tubo, barrio de Zaragoza, España;
 El Tubo,  barrio de San Vicente del Raspeig, España.